Misión SOS es una telenovela infantil mexicana producida por Rosy Ocampo para Televisa en 2004. Protagonizada por Maribel Guardia, Guillermo Capetillo (en su regreso a las telenovelas tras 5 años), Allisson Lozz y Diego Boneta, coprotagonizada por Wendy González y Marco Antonio Valdez, con las participaciones antagónicas de Manuel Ojeda, Gabriela Goldsmith, Raúl Magaña, Marco Uriel, Lucía Guilmáin, Naydelin Navarrete y Erick Guecha, además cuenta con la actuación estelar de la primera actriz Magda Guzmán.

Trama 
Christian es un chico amable, dulce y honesto, que siempre se preocupa por los demás. Vive con su madre Vivian en Nueva York, pero cuando ella se entera de que Salvador, el padre de su hijo regresaría a México, decide que lo mejor para Christian es vivir con él. Diana es una chica feliz y de buen corazón, ella vive con su madre Ximena, su abuela Ernestina, y su hermano Felipe en la colonia de Buenaventura, y tiene talento para componer canciones. Por azares del destino Diana y Christian se conocen y expermientan por primera vez el amor, haciendo caso omiso de que sus familias se odien. La razón es que hace años, Salvador y Ximena estaban profundamente enamorados, pero su relación se agrió por Severiano, abuelo gruñón y egoísta de Christian.

Sin embargo, los vecinos de Buenaventura tienen un futuro aún más oscuro por delante, ya que ellos y sus familias están en peligro de perder sus casas, su escuela y mucho más, porque el malvado Severiano planea construir un enorme centro comercial en su lugar. Para llevar a cabo su plan, Severiano está dispuesto a recurrir a cualquier artimaña, lo que provocará una serie de desastres en su afán de expulsar a los habitantes de la colonia.

El teatro es el lugar de reunión favorito de los niños, aquí es donde aparecerá un ser misterioso que poco va a cambiar su vida y la mala suerte de Buenaventura para siempre: Chaneque, un amistoso elfo, es un ser mágico que se encuentra en una importante misión: salvar a su elfo mundo de la destrucción. Chaneque convence al grupo de jóvenes amigos a unirse en su búsqueda para salvar a su mundo moribundo. A partir de ese momento, Diana, Christian y sus amigos se embarcan en una emocionante montaña rusa de aventuras. Y durante ese viaje fantástico reunirán importantes pistas para salvar su propio vecindario también. Pero una vez que esta misión se lleve a cabo, ¿Christian y Diana serán capaces de encontrar la manera de poner fin a la guerra entre sus familiares y reunirlos para siempre?

Personajes 
Christian: Es un chico dulce y sincero. Vive en Nueva York con su madre Vivian y se muda a Buenaventura con su padre Salvador y su Abuelo Severiano. Siempre ayuda a sus amigos cuando están en problemas. Le gusta la fotografía y componer algunas canciones en el piano. Está enamorado de Diana, una chica que conoce al llegar a Buenaventura.

Diana: Es una chica que le encanta cantar y bailar. Es honesta, alegre y optimista. Vive en la ciudad de Buenaventura con su madre Ximena, su abuela Justina y su hermano Felipe. A ella le gusta pasar tiempo con sus amigos y vivir nuevas aventuras todos los días. Le gusta componer canciones, especialmente románticas. Ella conoce a Christian, (el chico con el que había soñado la noche anterior) y se enamora de él a primera vista.

Chaneque: Es un elfo mágico que solo puede ser visto por los chicos de la pandilla y que tiene que cumplir una misión muy importante, proteger a su pueblo y el mundo de los niños. Él busca la ayuda de Diana y sus amigos para poder enfrentar a Edor, con el fin de acabar con la maldad que hay en Buenaventura y en el mundo. Es muy travieso y a veces desordenado, pero siempre trata de ayudar a la pandilla, aunque termine siendo un desastre. 

Rodrigo: Es el mejor amigo de Diana. Forma parte de la pandilla de Misión S.O.S., vive con su hermana Federica, su madre Doris y su padre Ezequiel. siempre esta a la moda y le gusta verse bien, a veces puede ser egoísta, competitivo y algo celoso, pero en el fondo tiene un buen corazón y siempre se preocupa por los demás, aunque nadie se de cuenta. El está enamorado de Diana desde que son niños, siempre trata de conquistarla, pero cuando quiere declararle su amor, siempre lo interrumpen. Con la llegada de Christian, se siente excluido de los demás, siempre quiere competir con el para demostrarle a Diana que es el mejor y comienza la rivalidad con Christian por el amor de Diana.

Federica: Es la hermana de Rodrigo, la mejor amiga de Diana y miembro de la pandilla. Federica es rechazada por su familia, porque le encanta el Basquetball y cualquier otro deporte. Tiene una alma intrépida, no tiene miedo de nada y le gustan los desafíos, pero no viste a la moda como su hermano y le encanta estar afuera con sus amigos. Su madre Doris, tiene una rivalidad con Ximena, la madre de Diana, por lo que le prohíbe salir a jugar con Diana y la pandilla, pero nunca le hace caso y siempre defiende a sus amigos. Su mayor sueño es llegar a ser una atleta profesional y demostrarle a su familia lo lejos que puede llegar y que algún día puedan estar orgullosos de ella.

Alex: Es uno de los amigos de Diana. Es un niño pobre que vive con su hermano Dany y su padre Gonzalo. También tiene un alma intrépida como Federica y no le teme a los desafíos. Su padre los tiene constantemente descuidados, lo que lo lleva a cantar en los camiones, bolear zapatos o cantar en las plazas para ayudar a su padre con el dinero y cuidar de Dany, pero con sus amigos vive muchas aventuras y travesuras, eso lo ayuda a olvidarse de sus preocupaciones.

Alonso: Es un chico inteligente que le encanta leer y conocer cosas nuevas, a veces puede ser algo tímido. Vive con su madre Lupe, su hermana Mónica y su padre Rosendo. su familia tiene una tienda, de donde ganan dinero, ayudan con los gastos de su casa y no le falta nada. El, junto con su madre y su hermana, son maltratados por su padre, por lo que Alonso sufre una crisis nerviosa y tiene miedo de que alguien le haga daño y lastime sus sentimientos. Tiene una gran amistad con Christian, ya que el siempre lo defiende y lo ayuda a vencer sus miedos.

Dany: Es el hermano menor de Alex, es un niño tierno y dulce. tiene una gran amistad con el Chaneque y admira a su hermano Alex. Le gusta estar con la pandilla.

Monchita: Es la sobrina de la directora de la escuela, Ramona Acevedo. Siempre quiere estar con la pandilla, pero siempre se alejan de ella por ser insoportable y porque siempre los molesta, especialmente a Alex y a Dany por ser pobres. Cuando no la juntan o no la aceptan, los acusa con su tía. Es inteligente, algo creída y un poco presumida. Trata de ser la mejor de la clase y piensa que tiene mayor autoridad que los demás por ser sobrina de la directora. Al principio siente una pequeña atracción por Christian y siempre trata de alejarlo de Diana, pero después ella se enamora de Hugo

Hugo: Es un chico rebelde que a veces molesta a los demás. El junto con Monchita trata de meter a la pandilla en problemas con la directora Acevedo

Las joyas 
 La Joya del Elemento Fuego: Pertenece a Diana, la encontró en una pequeña grieta después de caer en ella. Es de color rojo (primera joya encontrada)
 La Joya del Elemento Aire: Pertenece a Federica, la encontró cuando estaba en el mundo del aire flotando. Es de color azul (segunda joya encontrada).
 La Joya del Elemento Agua: Pertenece a Dany, la encontró en el teatro, después de que la pandilla llegara del cuarto de los recuerdos olvidados. Es de color verde (tercera joya encontrada).
 La Joya del Elemento Tierra: Pertenece a Christian, la encontró en las cuevas bajo el teatro. Es de color amarillo (cuarta joya encontrada).

Elenco 
 Maribel Guardia - Ximena Lozano
 Guillermo Capetillo - Salvador Martínez
 Diego Boneta - Christian Martínez Johnson
 Allison Lozz  - Diana Lozano
 Jonathan Becerra - Alejandro "Alex" Ortega
 Magda Guzmán - Justina
 Manuel Ojeda - Severiano Martínez
 Jesús Zavala - El Chaneque
 Gabriela Goldsmith - Vivian Johnson
 Maribel Fernández - Ángeles
 Johnny Lozada - Gonzalo Ortega
 Diana Golden - Doris Ramírez de Guerra
 Silvia Lomelí - Lidia Rendón
 Alejandro Ruiz - Ezequiel Guerra
 Lucia Guilmáin - Ramona Acevedo
 Marco Antonio Valdez - Felipe Lozano
 Wendy González - Mónica Espinos
 Miguel Martínez - Rodrigo Guerra Ramírez
 Gladys Gallegos - Federica Guerra Ramírez
 Juan Peláez - Augusto
 Carlos Poumian -  Maximiliano "Max" López
 Daniel Correa -  Oscar López / Torres
 Marco Uriel - Edor
 Agustín Arana - Ernesto Torres Magnesio
 Naydelin Navarrete - Gabriela "Gaby"
 Erick Guecha - Diego "El Dragón" López
 Ánhuar Escalante  - Alonso Espinos
 Alex Rivera - Hugo Bravo
 Raúl Magaña - Leonardo
 Héctor Ortega - Don Javier
 Alexis Ayala - Ernesto Torres Magnesio
 Irma Lozano - Clemencia Martínez
 Marijose Salazar - Monchita Acevedo
 Jonathan Becerra - Alejandro Ortega
 Aurora Clavel - Pura
 Zaide Silvia Gutiérrez - Lupe Espinos
 Roberto Sen - Rosendo Espinos
 Hugo Logan - "Chanemelon"
 Alejandro Correa - Dany Ortega
 Alejandro Speitzer - QuechaneChale
 Claudia Ortega - Blanca Navarro
 Zahira de Quevedo - Patricia
 María Chacón - Chanya
 Nora Cano - Lechugona
 Tony Cobian - Piropolo
 Michelle Álvarez - La Chaneka Dorada
 Adalberto Parra - Humberto "El Tlacuache" Aranda
 Germán Gutiérrez - Sacerdote
 Ricardo De Pascual Jr. - Fermín
 Fernanda Urdapilleta - Jimena

Discografía 
 Mi misión es cantar (2004)
 Aventura y amor (2004)
 Al rescate de la Navidad (2005)

Premios y nominaciones

Premios TVyNovelas 2005

Referencias

Enlaces externos
Sitio web oficial en esmas.com

Telenovelas de México
Telenovelas infantiles de México
Telenovelas de 2004
Telenovelas de Televisa